Op het toernooi van Wimbledon in 2015 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 1 tot en met 11 juli 2015.

Titelhoudsters Sara Errani en Roberta Vinci hadden hun samenwerking beëindigd en verdedigden hun titel niet. Het toernooi werd gewonnen door de Zwitserse Martina Hingis en de Indiase Sania Mirza. Zij waren het eerste reekshoofd, en versloegen in de finale het als tweede geplaatste Russische duo Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina. Het was hun vierde geza­menlijke titel. Hingis had daarnaast 41 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mirza 23.

Algemeen

Geplaatste teams 

1 De gezusters Williams kregen door de Wimbledon-organisatie het plaatsingcijfer 12 toegewezen. Zij meldden zich echter voor aanvang van hun eerste wedstrijd af.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
  Toernooischema WTA (pag.3)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2015